Лю́тер () — немецкое имя и фамилия, а также топоним:
 Лютер Брауншвейгский (ок. 1275—1335) — 18-й великий магистр Тевтонского ордена с 1331 года.
 Лютер, Айрин Фрэнсис (более известна как Айрин Рич; 1891—1988) — американская актриса.
 Лютер, Вильгельм Александрович (1876—1940) — русский инженер-кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Лютер, Ганс (1909—1970) — немецкий юрист, член нацистской партии, командир полиции безопасности и СД в Бордо.
 Ганс Лютер (1879—1962) — немецкий политический и государственный деятель, канцлер Германии.
 Лютер, Карл Теодор Роберт (1822—1900) — немецкий астроном.
 Мартин Лютер — немецкий богослов и вождь Реформации в Германии.
 Мартин Лютер (1895—1945) — государственный деятель Третьего рейха, участник Ванзейской конференции.

Другое 
 Лютер — город в штате Оклахома.
 «Лютер» — биографический фильм о Мартине Лютере.
 «Лютер» — британский детективный сериал.
 Лютер — маленький ударный кратер в северо-восточной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.

См. также 
 Кинг, Мартин Лютер